

Toponymie

 Ursynów est un Quartier de la ville de Varsovie
 Ursynów est une station du métro de Varsovie de ce quartier.
 Ursynów est un village de la voïvodie de Mazovie